Тито́вка () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Полтавского сельского округа. Код КАТО — 113853300.

География 
Село расположено на берегу реки Жабай, в северной части района, на расстоянии примерно 30 километров (по прямой) к северо-востоку от административного центра района — города Атбасар, в 3 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Полтавка.

Абсолютная высота — 297 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Полтавка — на северо-западе, село Покровка — на юго-западе.

Западнее села проходит автодорога республиканского значения — Р-12 «Кокшетау — Атбасар».

Население 
В 1989 году население села составляло 229 человек (из них украинцы — 36 %, русские — 21 %).

В 1999 году население села составляло 165 человек (82 мужчины и 83 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 148 человек (71 мужчина и 77 женщин).

Улицы 
 ул. Титовская

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района